Jean-Didier Baze, né le  à Agen (Lot-et-Garonne) et mort le  à Paris, est un juriste et homme politique français d'orientation libérale.

Biographie 
Issus d'une famille modeste, il fait cependant des études secondaires à Agen et des études de droit à Paris, puis s'établit comme avocat à Agen en 1821. 

En 1830, après la révolution de Juillet, il est nommé adjoint au maire et commandant de la garde nationale. 

En 1848, il est élu député du Lot-et-Garonne et réélu en 1849. Il est alors questeur de l'Assemblée. 

Lors du coup d’État de , il est arrêté et emprisonné un mois (à Mazas) avant d'être exilé en Belgique, à Liège. Il rentre en France en 1859, et s'installe comme avocat à Paris. Battu aux élections législatives de 1863 et 1869, mais il est conseiller général de Lot-et-Garonne de 1864 à 1871.

Il est élu député pour le Lot-et-Garonne en 1871, et redevient questeur. 

Il est élu sénateur inamovible en 1875 et siège jusqu'à son décès en 1881.

Références

Source

Liens externes 

Député de Lot-et-Garonne (Troisième République)
Sénateur inamovible
Député à l'Assemblée nationale (1871)
Député de Lot-et-Garonne
Député de la Deuxième République française
Membre de l'Assemblée constituante de 1848
Naissance en janvier 1800
Naissance à Agen
Décès en avril 1881
Décès dans le 8e arrondissement de Paris
Décès à 81 ans